Pinel, en Wikipedia, puede referirse a:

 Pinel (o Santa María de Pinel), parroquia y aldea del municipio de Puebla del Brollón, en la provincia de Lugo, España.
 Philippe Pinel (1745-1826), médico francés dedicado al estudio y tratamiento de las enfermedades mentales.